Mamutí jeskyně označuje různá místa:

 Dachsteinská mamutí jeskyně (Dachstein-Mammuthöhle) – jeskyně v Horním Rakousku
 Mamutí jeskyně (USA) (Mammoth Cave) – nejdelší jeskyně světa v Kentucky v USA
 Mamutí jeskyně (Německo) (Mammuthöhle Buchenhüll) – jeskyně u Eichstättu v Horním Bavorsku v Německu